Сомко () — украинская фамилия. Известные носители:

 Сомко, Анна Семёновна (? — ок. 1647) — первая жена Богдана Хмельницкого.
 Сомко, Яким Семёнович (? — 1663) — переяславский полковник, наказной гетман Войска Запорожского на Левобережной Украине с 1660 по 1663 год.